Greatest Hits eller Greatest hits henviser til flere artikler:

Opsamlingsalbum fra flere forskellige musikere
 ABBA
 Aerosmith
 Amy Diamond
 Aqua
 Bruce Springsteen
 Elton John
 Erann DD-album
 KoЯn
 Kylie Minogue
 Laban
 Mariah Carey
 Megadeth
 Nas
 Queen
 Robbie Williams
 Shania Twain
 Weird Al
 The Kinks

Andet
 Greatest Hits Video Collection – en dvd med musikvideoer fra Smashing Pumpkins
 Greatest Hits (Lost) – afsnit af tv-serien Lost